Axiologie, Adjektiv: axiologisch, (von altgriechisch  „Wert“ und -logie) steht für:

 Axiologie (Philosophie), die allgemeine Lehre von den Werten (Wertphilosophie)
 Axiologie (Sprachwissenschaft), Bewertung von einzelnen Sprachen

Siehe auch: